David Kennedy kan avse flera personer:

 David Anthony Kennedy, 1955–1984, son till Robert F. Kennedy
 David M. Kennedy, 1905–1996, USA:s finansminister 1969–1971
 David M. Kennedy (kriminolog), född 1958, amerikansk kriminolog
 David Kennedy (gitarrist), född 1976, i Angels and Airwaves
 Dave Kennedy, född 1953, irländsk racerförare
 David Kennedy, 9:e markis av Ailsa, född 1958